Wiesław Bieliński (1912-1985) – dziennikarz, prawnik, żołnierz
 Wiesław Bieliński (ur. 1960) – działacz opozycji demokratycznej w PRL